Harburger ist ein Bewohner von Harburg/Elbe, heute Hamburg-Harburg
 
Harburger ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Harburger (1846–1906), deutscher Zeichner und Maler
 Francis Harburger (1905–1998), französischer Maler
 Heinrich Harburger (1851–1916), deutscher Richter und Sachbuchautor
 Jehuda Harburger (1809–1854), deutscher Rabbiner
 Theodor Harburger (1887–1949), deutscher Kunsthistoriker